T’o-so Hu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Toson Hu, sjö, Qinghai, 
 Donggi Cona, sjö, Qinghai, 

Robotskapade Kinaförgreningar